Калми́ков — російське прізвище, походить від етноніму «калмик». Відомі носії:
 Калмиков Анатолій Єгорович (* 1951) — радянський і російський актор кіно.
 Калмиков Анатолій Іванович (1936, Новосибірськ, РФ — 1996, Харків) — радянський, український радіофізик, доктор фізико-математичних наук, професор. Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1987). Заслужений діяч науки і техніки України (1995).
 Калмиков Вадим — радянський та український легкоатлет, спортсмен-параолімпієць
 Калмиков Валерій Володимирович (* 1954) — український підприємець і футбольний функціонер.
 Калмиков Віктор Петрович (1908—1981) — радянський архітектор. Автор проєкту міста в повітрі «Сатурний». Архітектор Управління кінофікації при РНК РРФСР, головний спеціаліст з проєктування та будівництва кінотеатрів в СРСР на першому його етапі.
 Калмиков Костянтин Сергійович (* 1978) — український хокеїст, лівий нападник.
 Калмиков Олександр Віталійович — сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Калмиков Олександр Федорович (* 1957) — український живописець, графік.
Калмикова
 Калмикова Ольга Миколаївна — українська тенісистка, багаторазова чемпіонка СРСР, заслужений майстер спорту СРСР.

Примітки 

Російські прізвища